Центральный банк Венесуэлы () — центральный банк Боливарианской Республики Венесуэла.

История 
8 сентября 1939 принят закон о создании Центрального банка Венесуэлы. Банк получил монопольное право выпуска банкнот, ранее этим правом обладали частные банки. Банк начал операции в августе 1940 года.

Председатели Центрального банка Венесуэлы

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Экономика Венесуэлы
Венесуэла